Unterthambach ist der Name folgender Orte:

 Unterthambach (Haarbach), Ortsteil von Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Unterthambach (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unterthalham
 Unterhambach
 Oberthambach